Floribunda ist:
 ein Synonym für die Pflanzengattung Cipocereus aus der Familie der Kakteengewächse
 eine Rosengruppe